Überflüssige Menschen steht für:

 Überflüssige Menschen (1926), deutscher Film von Alexander Rasumny
 Überflüssige Menschen (Roman), Roman von Gabriele Riedle (2012)
 Überflüssige Menschen. Fotografien und Gedichte aus der Zeit der großen Krise, Buch von Walter Ballhause und Johannes R. Becher (1981)